Не путать другими посёлками Заречье в том же Мглинском районе Заречье (Симонтовское сельское поселение) и в том же поселении — Заречье (Ветлевское сельское поселение, бывшее Осколковское сельское поселение)

Заречье — посёлок в Мглинском районе Брянской области Российской Федерации. Входит (с 2005 г.) в Ветлевское сельское поселение.

География 
Расположено на реке Воронуса, возле селений Курчичи и Ясная Поляна (фактически слившись с ними), недалеко от центра поселения — деревни Ветлевка.

Улица одна — Заречная.

История 
До 2005 года Заречье входило в Ветлевский сельский совет. В результате проведения муниципальной реформы в 2005 году Ветлевский и Дивовский сельсоветы были объединены в Ветлевское сельское поселение, в состав которого и было включено Заречье.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Мглинского района